Bokmärke kan syfta på:

 Bokmärke – ett objekt som markerar en specifik plats i en bok
 Bokmärke (digitalt) – en länk till en viss webbsida
 Bokmärke (samlarobjekt) – färgbilder i papp eller papper gjorda för dekorativt ändamål och som samlarföremål